Die Mannschaftseuropameisterschaft der Herren 1979 im Squash fand vom 1. bis 4. Mai 1979 in Hamburg in Deutschland statt. Insgesamt traten 19 Mannschaften bei den Herren und 11 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 7. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen war es die zweite Austragung.

Die teilnehmenden Mannschaften, die aus fünf Spieler bei den Herren und drei Spielerinnen bei den Frauen bestanden, traten in vier Gruppen bei den Herren und zwei Gruppen bei den Damen an. Innerhalb der Gruppen wurde im Round-Robin-Modus gespielt, die Gruppensieger bei den Herren zogen ins Halbfinale und bei den Damen ins Finale ein. Im Endspiel der Herren besiegte England die schwedische Mannschaft mit 5:0. Zum englischen Kader gehörten Phil Kenyon, Gawain Briars, Peter Verow, Andrew Dwyer und Ian Robinson, während die Schweden mit Mikael Hellström, Bo Boström, Peter Boström, Johan Stockenberg und Stefan Winström antraten. Dritter wurde Schottland vor Irland. Das Finale der Damen bestritten die Mannschaften Englands und Irlands, in dem sich die Engländerinnen Teresa Lawes, Lesley Moore und Averil Morris mit 3:0 gegen Geraldine Barniville, Dorothy Armstrong und Barbara Sanderson durchsetzten. In derselben Besetzung hatten die beiden Mannschaften bereits das Finale im Vorjahr bestritten.

Herren

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 17–19

Plätze 13–16

Plätze 9–12

Plätze 5–8

Plätze 1–4

Damen

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Literatur 
 Palmer, Michael (1984). Guinness Book of Squash. Guinness Superlatives Ltd. ISBN 0-85112-270-1

1979
Squashturnier 1979
Squashturnier in Hamburg